Ravni je lahko:
 Ravni, Brus (Srbija)
 Ravni, Užice (Srbija)
 Ravni, Raša (Hrvaška)
 Ravni (Slovenija)  
 Ravni, Črna gora